Can Jeroni (Bigues), 
 Can Jeroni (Tagamanent), 
 Can Jeroni (Sant Joan de Mollet),